Az 1993–1994-es magyar női kosárlabda-bajnokság az ötvenhetedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Huszonnyolc csapat indult el, az előző évi első négy helyezett az osztrák, magyar, cseh, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Szuperkupában szerepelt, a többiek az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 5-16. helyezettek, B csoport: 17-24. helyezettek plusz a négy feljutó) két kört játszottak. Az alapszakasz után a Szuperkupában szereplő négy csapat és az A csoport 1-4. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért. Az A csoport 5-8. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a helyezésekért. Az A csoport 9-12. és a B csoport 1-4. helyezettjei az egymás elleni eredményeiket megtartva a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak az A csoportba kerülésért. A B csoport 5-12. helyezettjei (az ifjúsági csapatok nélkül) az egymás elleni eredményeiket megtartva a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak a kiesés elkerüléséért.

A bajnokságot 28 csapatosra bővítették, ezért az előző évi kiesők is indulhattak. Az ifjúsági csapatok a rájátszásban már nem vettek részt.

A Sabaria KC új neve SZSE Sabaria lett.

A Szeged SC új neve Szegedi TE lett.

Az Ikarus SE új neve Ikarus KC lett.

A Ganz Danubius új neve Extrade SC lett.

Alapszakasz

Kiemelt csoport

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 

Negyeddöntő: Tungsram SC–BSC Szarvas 73–61, 83–67, 72–66 és Pécsi VSK-Dália–BEAC-Mol Rt. 74–53, 81–77, 75–62 és Diósgyőri KSK-SeM–Soproni VSE-GYSEV 65–52, 77–87, 97–50, 84–83 és MTK–BSE-Merci 68–54, 67–69, 67–55, 89–69

Elődöntő: Tungsram SC–MTK 85–65, 73–64, 71–65 és Pécsi VSK-Dália–Diósgyőri KSK-SeM 58–65, 81–73, 58–56, 67–71, 66–81

Döntő: Tungsram SC–Diósgyőri KSK-SeM 83–55, 71–55, 92–74

3. helyért: Pécsi VSK-Dália–MTK 83–56, 61–56, 78–74

5–8. helyért: BSE-Merci–BSC Szarvas 69–66, 55–72, 65–76 és Soproni VSE-GYSEV–BEAC-Mol Rt. 84–76, 87–89, 75–62

5. helyért: Soproni VSE-GYSEV–BSC Szarvas 67–64, 74–69

7. helyért: BSE-Merci–BEAC-Mol Rt. 85–67, 68–72, 90–91

9–20. helyért 
9–12. helyért: SZSE Sabaria–Soproni Postás ?, 80–66, 95–59 és Univer Kecskeméti SC–KSC Szekszárd 61–63, ?, 58–49, 51–47, 39–57

9. helyért: SZSE Sabaria–KSC Szekszárd 65–71, 77–72, 85–64

11–14. helyért: Univer Kecskeméti SC–Szegedi TE 62–58, 68–61 és Soproni Postás–Közgáz-Matáv SC 60–86, 90–80, 76–64

11. helyért: Univer Kecskeméti SC–Soproni Postás 68–70, 55–63

13. helyért: Közgáz-Matáv SC–Szegedi TE 85–70, 68–72, 100–73

15–18. helyért: Szolnoki MÁV MTE–Egis-OSC 67–72, 64–69, 83–65, 66–52, 71–54 és Zala Volán MTE–MÁV Nagykanizsai TE-Kanizsa Sör 72–69, 59–78, 74–69, 48–66, 54–52

15. helyért: Szolnoki MÁV MTE–Zala Volán MTE 53–60, 71–76

17. helyért: MÁV Nagykanizsai TE-Kanizsa Sör–Egis-OSC 75–44, 73–62

19. helyért: Testnevelési Főiskola SE–Ikarus KC 74–68, 68–83, 78–70

21–25. helyért 

Megjegyzés: A ?-lel jelölt meccsek eredményét a Nemzeti Sport nem közölte.

Források 
 Magyar sportévkönyv 1995
Nemzeti Sport 1994.01.29., 01.31., 02.05., 02.12., 02.13., 02.26., 03.06., 03.07., 03.12., 03.13., 03.14., 03.17., 03.18., 03.20., 03.21., 03.23., 03.24., 03.25., 03.26., 03.27., 03.28., 03.30., 03.31., 04.02., 04.03., 04.07., 04.10. (rájátszás)

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag